Мезецкий — русская фамилия; имеет женскую форму Мезецкая. Известные носители:
 Мезецкие — русский княжеский род, черниговская ветвь Рюриковичей.

Персоналии 
 Мезецкий, Андрей Семёнович — воевода на службе у московского царя Василия III.
 Мезецкий, Борис Иванович (ум. после 1596) — воевода в правление Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.
 Мезецкий, Василий Семёнович — воевода на службе у московских царей Василия III и Ивана Грозного.
 Мезецкий, Пётр Семёнович — воевода на службе у московского царя Василия III.
 
 Мезецкий, Михаил Романович (1470—1506) — последний удельный князь Мезецкий.
 
 Мезецкий, Фёдор Семёнович (ум. после 1554) — воевода в правление великих князей Василия III Ивановича и Ивана IV Грозного.

См. также 
 Мезецкой, Данило Иванович (Мезецкий; ум. 1628) — русский военный и государственный деятель, боярин, воевода и дипломат, сын кравчего князя Ивана Семёновича Мезецкого. 
 Мезецкое княжество — русское удельное княжество в верховьях реки Оки.